Gerbier ist der Familienname folgender Personen: 

 Balthasar Gerbier (1592–1663), englischer Künstler und Diplomat mit niederländischen Wurzeln
 Thierry Gerbier (1965–2013), französischer Biathlet

Gerbier steht für:

 Mont Gerbier-de-Jonc, Berg im französischen Département Ardèche